Funayama Ist der Familienname folgender Personen:

 Takayuki Funayama (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yūji Funayama (* 1985), japanischer Fußballspieler